Сумбе:

Ангола 
 Сумбе — город в Анголе, столица провинции Южная Кванза.

Казахстан 
 Сумбе — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Сумбе — село в Уйгурском районе Алматинской области.